Крутских — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Крутских, Андрей Владимирович (род. 1951) — спецпредставитель Президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности.
 Крутских, Владимир Емельянович (род. 1926) — советский и российский юрист, член редколлегии «Большого юридического словаря».
 Крутских, Владислав Витальевич (род. 1995) — российский певец, теле- и радиоведущий.
  (род. 2000) — российский яхтсмен, чемпион мира в классе «Лазер-радиал» (2020).
 Крутских, Дмитрий Андреевич (1919—2007) — советский военный деятель, генерал-полковник.